Marjoribanks ist der Familienname folgender Personen: